Chinahandys.net ist ein deutschsprachiges Online-Fachmagazin. Es widmet sich thematisch überwiegend technischen Produkten aus China, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Kopfhörern, Haushaltsgeräten, 3D-Druckern und mehr. Es wird von der chinahandys.net GmbH betrieben, einem Online-Verlag mit Sitz in Wadgassen im Saarland.

Angebot 
Das Online-Fachmagazin ist auf die Berichterstattung über Technologie-Themen spezialisiert. Es veröffentlicht täglich neue Artikel, wobei der Schwerpunkt auf Smartphones von chinesischen Herstellern und Marken liegt. Zusätzlich werden auch Themen wie Tablets, PCs, Wearables, Kopfhörer, Mikrofone, Powerstations, Kameras, RC-Modellbau, Haushaltsgeräte und 3D-Drucker behandelt. Die Inhalte werden in Form von Newsartikeln, Ankündigungen und Testberichten präsentiert. 

Chinahandys.net bietet seinen Nutzern neben redaktionellen Inhalten auch diverse Online-Services. Dazu gehören eine Auswahl an aktuellen Sonderangeboten zu Elektronikprodukten verschiedener Online-Shops, eine Übersicht aktueller Mobilfunktarife und eine Zusammenfassung und Bewertung von Online-Shops und Marken. Ein Handy-Finder ist ebenfalls Teil des Angebots. Damit können Nutzer Anforderungen an ein neues Smartphone angeben, auf deren Basis mögliche Geräte vorgeschlagen werden. Für Outdoor-Smartphones und Mobilfunktarife steht den Nutzern ein ähnlicher Filter zur Verfügung.

Geschichte 
Die Website chinahandys.net ging im Sommer 2013 online. In den Monaten zuvor hatten sich die Gründer Tim Tabellion, Jonas Andre und Joscha Becking intensiv mit dem Import in Deutschland unbekannter Smartphones aus China beschäftigt. Da die ersten Importbestellungen erfolgreich verliefen, entstand die Idee eine Website zu erstellen, die Testberichte und Kaufberatungen für diese Geräte anbietet. 

Als eine der ersten deutschsprachigen Quellen zu Smartphones und Technik aus China fand chinahandys.net in den folgenden Jahren in verschiedenen anderen Medien Erwähnung. Bekannte Verlage wie Heise (c't, 2016) und die Fernsehsendung Galileo (2017) zitierten das Magazin im Rahmen von Berichterstattungen über chinesische Elektronikprodukte. 

Nach eigener Aussage erreichte die Website 5 Jahre nach der Gründung, also 2018, erstmalig über eine Million Besucher pro Monat. Im selben Jahr waren über zehn Redakteure und zwei Programmierer Teil des Projektes. 

Am 7. Februar 2020 wurde das neue Chinahandys-Logo als Kombinationsmarke für Deutschland eingetragen. Auch die Redaktion ist über die Jahre weiter gewachsen. Im Januar 2023 werden 17 Autoren namentlich genannt.

Reichweite 
Im Dezember 2023 erreichte die Website chinahandys.net laut der Analyseplattform SimilarWeb 918.900 Visits. Dabei entfallen 78,54 % der Aufrufe auf Deutschland, 7,13 %  auf Österreich und 5,22 % auf die Schweiz. Die übrigen 9,11 % kommen aus anderen Ländern außerhalb der DACH-Region.

Weblinks 
 Website von Chinahandys

Einzelnachweise 

Deutschsprachige Zeitschrift
Computerzeitschrift (Deutschland)
Onlinemagazin
Ersterscheinung 2013
Chinesisch-deutsche Beziehungen